Schaambeen
 Schaamhaar